Exodus (Izgubljeni), epizoda američke televizijske serije Izgubljeni
Exodus (sastav), američki thrash metal sastav
Exodus (album), glazbeni album iz 2015. južnokorejske grupe Exo